Der 37. Ryder Cup wurde vom 19. bis 21. September 2008 auf dem Platz des Valhalla Golf Clubs in Louisville, Kentucky, USA ausgetragen. Die USA konnten den Wettbewerb mit 16½ zu 11½ gewinnen.

Teams 

(C) = Captain (V) Vizecaptain
Anz.B = Team Berufungen (Gesamt/Captain(Playing/non Playing)) incl. akt. Anlass

Modus Spielergebnisse 

Insgesamt wurde 28 Partien im Matchplay Modus gespielt. Jeweils 4 Foursomes am Freitag und Samstagmorgen, am Nachmittag dann je 4 Fourball Partien. Am Schlusstag wurden traditionell zwölf Einzelmatches ausgetragen.

Freitag „Session 1“

Samstag „Session 2“

Sonntag „Session 3“

Endergebnis 
 16½  : 11½

Weblinks/Quellen 
 Website Ryder Cup

2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Louisville (Kentucky)
Golf (Vereinigte Staaten)